Herbert Redlich ist der Name folgender Personen:

* Herbert Redlich (1890–1970), Geburtsname des österreichischen Kirchenhistoriker, siehe Virgil Redlich
 Herbert Redlich (Manager) (1922–2002), deutscher Manager